Ludvík I. Španělský (španělsky Luis I de Borbón; 25. srpna 1707, Madrid – 31. srpna 1724 tamtéž) byl španělský král v období od 15. ledna 1724 do 31. srpna téhož roku. Jeho panování v délce 229 dní je nejkratším ve španělské historii.

Biografie 
Ludvík byl nejstarším synem španělského krále Filipa V. a jeho manželky, královny Marie Luisy Savojské. 7. dubna 1709 byl v klášteře San Jerónimo el Real v Madridu jmenován spojenými stavy asturským princem.

10. ledna 1724 král Filip V. podepsal dekret, kterým svému synu Ludvíkovi postoupil trůn. Princ obdržel dokumenty 15. ledna, v platnost vstoupily následujícího dne.

Motivy této abdikace nebyly objasněny dodnes. Někteří historici tvrdí, že se hodlal ucházet o francouzský trůn po brzy očekávané smrti Ludvíka XV. To by jako španělský král nemohl, neboť smlouva tzv. Utrechtského míru, kterým skončily války o španělské dědictví, zakazovala, aby králem Francie a Španělska byla jedna osoba. Jiní historikové jsou jiného názoru, totiž že Filip V. si byl vědom toho, že není schopen vlády v důsledku své nemoci.

Přesto však Filip a jeho druhá žena Alžběta (Isabela) Farnese nadále hráli dominantní roli ve španělské politice z Královského paláce v Segovii, zatímco ještě příliš mladý Ludvík I. byl loutkou v jejich rukou.

Ludvík se v roce 1722 oženil s Luisou Alžbětou, dcerou Filipa II. Orleánského (synovec francouzského krále Ludvíka XIV. a regent Ludvíka XV.). V době uzavření sňatku měli princ a princezna patnáct a dvanáct let. Luisa Isabela byla jako královna terčem silné kritiky pro své extravagantní chování.

Když mladý král onemocněl neštovicemi, pečovala o něho oddaně, vystavujíc se sama nebezpečí nákazy, k níž nakonec došlo, třebaže se šťastnějším koncem než u Ludvíka: 31. srpna 1724, sedm a půl měsíce po svém nastoupení na trůn, mladý monarcha v Madridu zemřel ve věku právě dosažených sedmnácti let. Pár neměl potomky.

Toto „bleskové kralování“ bylo bezvýznamné pro své krátké trvání a především proto, že ve skutečnosti se nevládlo z Madridu (kde byl dvůr Ludvíka I.), ale z Královského paláce San Ildefonso v Segovii, z paralelního dvora Filipa V. a jeho ženy Isabely. Ludvíkův otec se po jeho smrti vrátil na trůn a ujal vlády, pominuv práva svého mladšího syna, nového asturského prince Ferdinanda. Královna vdova Luisa Isabela se navrátila do Francie, neboť její přítomnost ve Španělsku nebyla vítaná a ona sama požívala na španělském dvoře málo sympatií.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 

Bourbon-Anjou
Španělští králové
Velmistři španělského Řádu zlatého rouna
Katoličtí panovníci
Narození v roce 1707
Narození 25. srpna
Narození v Madridu
Úmrtí v roce 1724
Úmrtí 31. srpna
Úmrtí v Madridu
Zemřelí na neštovice
Pohřbení v Escorialu
Muži